Fritz Schmidt kan avse:

Fritz Schmidt (grosshandlare), en svensk grosshandlare i Stockholm början av 1900-talet
Fritz Schmidt (generalkommissarie) [1903–1943), en tysk nazistisk politiker
Fritz Schmidt (SS-Unterscharführer) (1906–1982), en tysk nazist, född 1906
Fritz Schmidt (idrottsman), en tysk landhockeyspelare